Келли, Брайан (1931—2005) — американский актёр кино и телевидения.
  (род. 1954) — американский журналист и писатель, главный редактор U.S. News & World Report (2007 — )
 Келли, Брайан (род. 1959) — американский бейсболист.
  (род. 1961) — американский тренер по американскому футболу.
 Келли, Брайан (род. 1978) — ирландский шахматист, международный мастер (1998).
  (род. 1985) — американский кантри-музыкант, один из двух участников группы Florida Georgia Line (2010 — )